Bror Rålamb kan avse:

 Broder Andersson Rålamb (1568–1647), ämbetsman.
 Bror Classon Rålamb (1668–1734), militär och författare.